Викторианская футбольная лига, Футбольная лига Виктории () — многозначный термин.
 Викторианская футбольная лига — название с 1996 года лиги австралийского футбола в штате Виктория (Австралия), созданной в 1877 году как Викторианская футбольная ассоциация.
 Викторианская футбольная лига — название Австралийской футбольной лиги, начиная с её отделения от Викторианской футбольной ассоциации в 1897 году и до переименования в текущее название в 1990 году.

См. также 
  (до 2014 — Викторианская премьер-лига, Премьер-лига Виктории) — лига «европейского» футбола в штате Виктория (Австралия).